Денні Левіцкі (,  12 березня 1931, Форт-Вільям) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції лівого нападника.

Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
Денні був восьмою дитиною в сім'ї Михайла та Анастасії Левіцкі, що емігрували з України. Вже з п'яти років почав гра в хокей. З дванадцяти років вже грав за місцеву команду хлопчаків.

Хокейну кар'єру розпочав 1945 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Чикаго Блек Гокс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Піттсбург Горнетс», «Баффало Бізонс» та «Квебек Ейсес».

Загалом провів 489 матчів у НХЛ, включаючи 28 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Торонто Мейпл-Ліфс» — 1951.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1955.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1955.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти АХЛ‎
Українці Канади